Jiří Štancl (ur. 1922) – czechosłowacki żużlowiec
 Jiří Štancl (ur. 1949) – czechosłowacki żużlowiec
 Jiří Štancl (ur. 1975) – czeski żużlowiec